Sierra Madre kan verwijzen naar:
 Een bergketen in de Filipijnen, zie Sierra Madre (Filipijnen)
 Een gebergte in Mexico en Centraal-Amerika, dat bestaat uit vijf delen:
Oostelijke Sierra Madre in Mexico
Westelijke Sierra Madre in Mexico
Zuidelijke Sierra Madre in Mexico
Sierra Madre de Oaxaca in Mexico
Sierra Madre van Chiapas in Mexico, Guatemala, El Salvador en Honduras
 Een gebergte op Cuba, zie Sierra Madre (Cuba)
 Een gemeente in de Amerikaanse staat Californië, zie Sierra Madre (Californië)
 Een gebergte in de Amerikaanse staat Californië, zie Sierra Madre Mountains